

Geografia
 Rivarola – frazione del comune italiano di Carasco

Persone
 Agostino Rivarola – cardinale italiano
 Antonio Rivarola – calciatore argentino
 Catalino Rivarola – ex calciatore paraguaiano
 Cirilo Antonio Rivarola – avvocato e politico paraguaiano
 Diego Rivarola – ex calciatore argentino
 Domenico Rivarola – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Eduardo Airaldi Rivarola – cestista, allenatore di pallacanestro, arbitro di pallacanestro e dirigente sportivo peruviano
 Germán Rivarola – ex calciatore argentino
 Guillermo Rivarola – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Miguel Ángel Paniagua Rivarola – calciatore paraguaiano